NRU steht für:
 das Länderkürzel für Nauru (ISO 3166 und IOC)
 NRU-Reaktor (National Research Universal) in Kanada, siehe Chalk River Laboratories
 Neutral Red Uptake, siehe Neutralrot-Test
 Not recently used, eine Strategie der Speicherverwaltung

Abkürzung